Wowereit ist der Familienname von

 Klaus Wowereit (* 1953), deutscher Politiker (SPD), 2001–2014 Regierender Bürgermeister von Berlin
 Rolf-Dieter Wowereit (?–1947), deutscher Architekt